

Patronyme
 Didier Noblot, évêque de Saint-Flour
 Jean Noblot (1816-1895), homme politique français.
 Théophile Nicolas Noblot (1824-1891), homme politique français.
 Marcel Noblot dit « Nob » (1880-1935), artiste peintre et caricaturiste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme